es un personaje ficticio que aparece en las series de anime Gundam Seed y Gundam Seed Destiny

Identidad 

Cagalli Yula Athha es la hija del representante de ORB Uzumi Nara Athha. Durante la Guerra de Valentín Sangriento ella descubre haber sido adoptada y ser realmente la hermana melliza de Kira Yamato. 

La relación que tiene entre ella y Athrun forma una de las principales tramas tanto en Gundam Seed como en Gundam Seed Destiny.

Su papel en Gundam Seed

Heliopolis 
Cagalli aparece en el primer capítulo de Gundam Seed sin que sea desvelado su nombre. Ella se encuentra investigando dentro de la colonia neutral Heliopolis para confirmar si son ciertas las sospechas que tiene, desea descubrir si su país, la Unión de ORB, este ayudando a la Alianza Terrestre en el desarrollo de mobile suits. Durante su investigación, la colonia es atacada por fuerzas del ejército ZAFT, en medio de este ataque Cagalli confirma sus sospechas al ver a soldados de ZAFT capturando prototipos de Mobile Suits. Poco después Kira Yamato la encuentra y ante lo violento que se vuelve el ataque del ejército ZAFT, pone a resguardo a Cagalli en una cápsula de rescate. Pocos minutos después la colonia Heliopolis es destruida debido a los daños que provoca el combate que se sucede en su interior.

Norte de África 
Cagalli reaparece como miembro activo de la resistencia en los territorios de África del norte ocupados por ZAFT llevando el sobrenombre de Diosa de la guerra, lucha junto al grupo Amanecer del Desierto, durante este periodo Cagalli se reencuentra con Kira Yamato cuando descubre que él es el actual piloto de uno de los Mobile suits construidos en la colonia Heliopolis, tras este reencuentro Cagalli permanece en el crucero de combate Archangel pilotando un avión tipo FX-550 Skygrasper.

amor interés: athrun zala

Personajes de la era cósmica
Aviadores ficticios
Mujeres guerreras ficticias
Personajes femeninos en anime y manga